Paul Demiéville ist der Name folgender Personen:

* Paul Demiéville (Mediziner) (1855–1947), Schweizer Mediziner
 Paul Demiéville (Sinologe) (1894–1979), französischer Sinologe